Disfear é uma banda de crustcore da Suécia, formada em 1989 em Nyköping.

Integrantes

Formação atual
 Tomas Lindberg - vocal
 Björn Peterson - guitarra
 Henke Frykman - baixo
 Marcus Andersson - bateria
 Uffe Cederlund - guitarra

Ex-integrantes
 Jallo Lehto - bateria (1989-1995)
 Robin Wiberg - bateria (1995-1998)
 Jeppe Lerjerud - vocal (1989-1998)

Discografia
Disfear (1992)
A Brutal Sight of War (1993)
Soul Scars (1995)
Everyday Slaughter (1997)
In Defence of Our Future, tributo a Discharge, contribuindo com a canção "Realities of War" (2001)
Misanthropic Generation (2003)
Powerload (2003; 7", Throne Records)
Live The Storm (2008)

Ligações externas
Sítio oficial
A banda no MySpace

Bandas da Suécia
Bandas de crust punk
Bandas formadas em 1989
Nicopinga